«Francia» puede referirse a:

 Divisiones administrativas 
 Francia, país de Europa.
 Francia de Vichy (1940-1944), nombre informal del régimen instaurado en parte del territorio francés y en la totalidad de sus colonias tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
 Reino de Francia, .
 República francesa (desambiguación), .
 Personas
 Francesco Francia (1451-1517), pintor, orfebre y medallista italiano.
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), caudillo paraguayo.
 Juan Francia (1894-1962), futbolista argentino.
 Juan Pablo Francia (nacido en 1984), futbolista argentino. 
 Miscelánea 
 Francia (2010), película de Israel Adrián Caetano.
 Estación Francia, .
 Plaza Francia, .
 Sierra de Francia, comarca de España.
 Villa Francia, localidad de Argentina.
 Peña de Francia, montaña de España.
 Río Francia, cauce fluvial en España.